Schuyler County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Schuyler County (Illinois) – okres státu Illinois
 Schuyler County (Missouri) – okres státu Missouri
 Schuyler County (New York) – okres státu New York